Bradáč může být:
 Bradáč (reliéf) – reliéf v nábřežní zdi u Karlova mostu v Praze

Mužské příjmení 
 Adolf Bradáč (1901–1942) – český odbojář popravený nacisty, manžel Marie Bradáčové
 Alois Bradáč (* 1951) – cestovatel, fotograf a spisovatel
 Antonín Bradáč (1920–1991) – český fotbalista
 Antonín Hugo Bradáč (1911–1974) – římskokatolický kněz
 Bohumír Bradáč (1881–1935) – český politik a československý ministr
 František Bradáč (* 1956) – český politik a investiční technik
 Jaroslav Bradáč (1876–1938) – český hudební skladatel, bratr Otakara a Ladislava
 Josef Bradáč (1920–1986) – český katolický kněz a teolog
 Karel Bradáč (1918–1973) – český spisovatel a novinář
 Ladislav Bradáč (1870–1897) – český hudební skladatel, bratr Otakara a Jaroslava
 Ludvík Bradáč (1885–1947) – český umělecký knihvazač, redaktor a vydavatel
 Otakar Bradáč (1874–1924) – český hudební skladatel, bratr Ladislava a Jaroslava
 Roman Bradáč (* 1966) – televizní redaktor a manažer
 Vincenc Bradáč (1815–1874) – český duchovní a pěstitel chrámového zpěvu
 Vojtěch Bradáč (1913–1947) – český fotbalista
 Zdeněk Bradáč (* 1987) – český artista, žonglér a kouzelník

Ženské příjmení 
 Lenka Bradáčová (* 1973) – česká právnička
 Marie Bradáčová (1905–1942) – česká odbojářka popravená nacisty, manželka Adolfa Bradáče
 Věra Bradáčová (* 1955) – československá atletka

Podobné příjmení 
 Brada (příjmení)